Covelas ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Covelas (Póvoa de Lanhoso)
 Covelas (Trofa)